Museo, quartier de Séville
 Museo (film) d'Alonso Ruizpalacios